Ферра́рис — австрийская и итальянская фамилия.
 Феррарис, Амалия (1828?—1904) — итальянская балерина.
 Феррарис, Аттилио (1904—1947) — итальянский футболист, чемпион мира в составе сборной Италии (1934), первый капитан клуба «Рома».
 Феррарис, Галилео (1847—1897) — итальянский электротехник.
 Феррарис, Йозеф Иоганн фон (1726—1814) — австрийский фельдмаршал, вице-президент придворного военного совета.
 Феррарис, Маурицио (род. 1956) — итальянский философ.
 Феррарис, Пио (1899—1957) — итальянский футболист, участник Олимпийских игр 1920 года.
 Феррарис, Пьетро (1912—1991) — итальянский футболист, чемпион мира (1938), рекордсмен по числу завоёванных чемпионских титулов в первенстве Италии.
 См. также
 «Луиджи Феррарис» — многофункциональный стадион в Генуе, Италия.